Ilja Muromiec – postać z ruskich bylin
 Ilja Muromiec – powieść poetycka Antoniego Langego
 Ilja Muromiec – samolot bombowy